

Persone
Alberto Cardone (1920-1977) – regista, sceneggiatore e montatore italiano
Amleto Cardone (1910-2006) – compositore, direttore di banda e pianista italiano
Christopher Cardone (1957) – vescovo cattolico statunitense
Domenico Antonio Cardone (1920-1977) – filosofo, poeta e avvocato italiano
Giovanni Paolo Cardone (fl. 1569-1586) – pittore italiano
Giuseppe Cardone (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giuseppe Carmelo Cardone (1931-2010) – scrittore e poeta italiano
Joseph S. Cardone (1946) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Nathalie Cardone (1967) – cantante e attrice francese
Vivien Cardone (1993) – attrice statunitense

Altro
Promontorio di Cardone – promontorio nel comune di Roseto Capo Spulico, provincia di Cosenza

Pagine correlate
 Cardon
 Cardona
 Cardoni (disambigua)